Antártica Chilena bezeichnet:

 Provinz Antártica Chilena, eine Provinz in Chile
 Chilenisches Antarktisterritorium, ein von Chile beanspruchter Teil der Antarktis